

Antica Roma 
 Salus – divinità romana della salute, personificazione dello stare bene
 Salus per aquam – locuzione latina che significa salute per mezzo dell'acqua
 Salus populi suprema lex esto – locuzione latina che significa il bene del popolo sia la legge suprema
 Tempio della Salus – tempio che si trovava sul colle Quirinale

Altro 
 Salus Fútbol Club – società calcistica di Montevideo, in Uruguay
 Salus Tessera – struttura geologica sulla superficie di Venere
 Villa Salus – villa veneta di Carpenedo, Comune di Venezia